Акил има више значења:

 Општина Акил (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Акил (Акил, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику